Минова — посёлок в Японии, находящийся в уезде Камиина префектуры Нагано.

Персоналии 
 Минова, Ёсинобу 
 Минова, Икухиса

См. также 
 Миново